Fazenda Velha (Cesário Lange)
 Fazenda Velha (Sobradinho)
 Fazenda Velha (Telêmaco Borba)

Desambiguação
Desambiguações de fazendas